Army of the Potomac (Potomac-Armee) war der Name militärischer Großverbände auf beiden Seiten des Sezessionskriegs:

 Army of the Potomac (Union)
 Army of the Potomac (Konföderierte)